Степа́н Алексе́ев:
 Алексеев, Степан Дмитриевич (конец XVII — начало XVIII веков) — дьяк в правление царя Петра Первого.
 Алексеев, Степан Иванович (род. 1930) — комбайнёр совхоза «Ново-Ивановский» Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области, Герой Социалистического Труда.
 Алексеев, Степан Ларионович (ум. после 1826) — коллежский советник, арестовывавшийся по делу декабристов.
 Алексеев, Степан Федотович (в монашестве Арсений; предположительно 1845—1913) — игумен Православной российской церкви, миссионер, один из основателей Союза русского народа. Примечания